Se også 987 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 
 10. januar – Pietro 1. Orseolo, doge i Venedig fra 976 til 978 (født 928).

Eksterne henvisninger 

 
87
Artikler om enkelte år